Орея́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 120 км на захід від Тулузи, 3 км на північний схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3520 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7975,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Ореян
 Ореян на сайті французького Національного інституту географії
 Ореян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ореян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї